Abia steht für:

 Abia, Bundesstaat in Nigeria
 Abia (Gattung), eine Gattung der Keulhornblattwespen
 Abia, eine antike Stadt in Griechenland, siehe Avia (Messenien)
 Abia (Mythologie), Figur im Umfeld des Herakles

Personen:
 Koutoua Abia (* 1965), ivorischer Kanute

ABIA steht als Abkürzung für:
 Austin-Bergstrom International Airport in Austin, Texas, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Abijah

Abkürzung